Домналл () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Домналл Илхелгах — король Айлеха (534/536—566) и верховный король Ирландии (565—566)
 Домналл мак Аэдо — король Кенел Конайлл (615—642) и верховный король Ирландии (628—642)
 Домналл I — король гэльского королевства Дал Риада (629—642)
 Домналл II Коричневый — король гэльского королевства Дал Риада (673—696)
 Домналл мак Катайл — король Коннахта (до 715)
 Домналл мак Келлайг — король Коннахта (723—728)
 Домналл Миди — король Миде и верховный король Ирландии (743—763)
 Домналл мак Аэда Муйндейрг — правитель Кенел Конайлл (767—804)
 Домналл мак Доннхада Миди — король Миде (797—799)
 Домналл III — король гэльского королевства Дал Риада (811—835)
 Домналл мак Муйрекайн — король Лейнстера (871—884)
 Домналл Уа Нейлл — король Айлеха (943—980) и верховный король Ирландии (956—980)
 Домналл Уа Лохлайнн — король Айлеха (1083—1121) и верховный король Ирландии (1086—1101)